

Geografia 
 Dura – città dei territori palestinesi nel Governatorato di Hebron
 Dura Europos – antica città della Mesopotamia, situata in Siria
 Cima Dura – montagna del Gruppo del Venediger nelle Alpi dei Tauri occidentali

Persone 
 Riccardo Dura – terrorista italiano, militante delle Brigate Rosse
 Scipione Dura – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Dura lex – giallo storico di Danila Comastri Montanari pubblicato nel 2009
 Dura lex, sed lex – locuzione latina